Tipsport liga je zimní evropská fotbalová soutěž, kterou roku 2008 prvním ročníkem pořádala sázková kancelář Tipsport. Soutěž probíhala již roky před tím, ale pod názvem Tipsport cup, Turnaj Čechie BVB Karlín, Mitre Cup nebo Praha 2000. Účastní se jí zejména kluby z Česka, Slovenska a Rakouska.

Nejúspěšnější týmy 
Nejúspěšnějším týmy v historii turnaje jsou FC Zbrojovka Brno, FK Mladá Boleslav a SK Slavia Praha, kteří v něm zvítězily třikrát. Více než jedno vítězství si kromě nich v dosavadním průběhu dokázal připsat ještě tým Bohemians 1905. Ze slovenských týmů se podařilo vyhrát týmům MŠK Žilina a FC Spartak Trnava

Počet účastí v soutěži

1998

1999

2000 

Třetí ročník a třetí název, takový byl turnaj v roce 2000, který nesl název Praha 2000. Systém byl stejný jako rok před tím, zrušila se jen utkání o 5.-9. místo.

Skupina A:

Skupina B:

O 3. místo:
 Č.Budějovice - Bohemians Praha 1905 0:1

Finále:
 FC Viktoria Plzeň - FK SIAD Most 1:1, 6:5 pen.

2001 

V roce 2001 se turnaj odehrál poprvé pod názvem Tipsport cup. Turnaj se hrál stejným způsobem jako rok před ním.

Skupina A:

Skupina B:

O 3. místo:
 Bohemians Praha 1905 - FK SIAD Most 2:1 branku Most Lukáš bubanec

Finále:
 FK Teplice - FC Slovan Liberec 1:3

2002 

Rok 2002 nepřinesl žádnou změnu ani v názvu, ani v herním systému.

Skupina A:

Skupina B:

O 3. místo:
 Žižkov - Boleslav 3:1

Finále:
 Bohemians Praha 1905 - FK Baumit Jablonec 1:1, 3:4 pen.

2003 

V roce 2003 bylo v každé skupině o jedno mužstvo méně. Vrátila se tak utkání o páté a sedmé místo.

Skupina A:

Skupina B:

O 7. místo:
 Teplice - Liberec (utkání se nakonec neodehrálo)

O 5. místo:
 Hradec - Č.Budějovice 1:0

O 3. místo:
 FK Jablonec 97 - M.Boleslav 2:2, 5:6 pen.

Finále:
 SC Xaverov Horní Počernice - Bohemians Praha 1905 2:1

2004 

V roce 2004 se hrálo stejným způsobem, jako rok předtím. Poprvé účast přislíbil zahraniční klub, a to slovenský MŠK Žilina.

Skupina A:

Skupina B:

O 7. místo:
 Č.Budějovice - Bohemians Praha 1905 5:3

O 5. místo:
 Xaverov - Liberec 2:0

O 3. místo:
 Žilina - FK Jablonec 97 97 0:4

Finále:
 SK Slavia Praha - FK Viktoria Žižkov 2:2, 5:4 pen.

2005 

V roce 2005 se oproti loňsku neudělala žádná změna. Turnaje se neúčastnil žádný zahraniční celek.

Skupina A:

Skupina B:

O 7. místo:
 FK Marila Příbram - Blšany 1:1, 4:2 pen.

O 5. místo:
 Slavia - Bohemians Praha 1905 5:0

O 3. místo:
 FK Jablonec 97 - Kladno 2:0

Finále:
 FK Viktoria Žižkov - FK Mladá Boleslav 2:3

2006 

V roce 2006 se poprvé v historii turnaj hrál ve 4 skupinách, vítězové šli do semifinále, dále pak do finále, poražení do utkání o třetí místo.

Skupina A:

1. SK Slavia Praha 7:4, 7
2. FK Viktoria Žižkov 4:5, 4
3. Bohemians Praha 1905 5:6, 3
4. FK Marila Příbram 5:6, 2

Skupina B:

1. FK Mladá Boleslav 4:2, 6
2. FC Slovan Liberec 3:3, 4
3. FK Jablonec 97 2:3, 4
4. FC Hradec Králové 3:4, 2

Skupina C:

1. FK Teplice 5:3, 7
2. FK SIAD Most 5:4, 4
3. SK Kladno 4:4, 3
4. FK Chmel Blšany 4:7, 1

Skupina D:

1. 1. FC Brno 6:2, 7
2. 1. FC Slovácko 3:3, 4
3. FC Tescoma Zlín 2:3, 2
4. FK Kunovice 2:5, 2

Semifinále:
 Teplice - Bohemians Praha 1905 5:0
 Slavia - 1. FC Brno 3:2

O 3. místo:
 Bohemians Praha 1905 - 1. FC Brno 2:0

Finále:
 FK Teplice - SK Slavia Praha 3:0

2007 

V roce 2007 se turnaj hrál opět na 4 skupiny, avšak v každé z nich přibylo jedno mužstvo. Zahraniční účast byla zajištěna díky Artmedii Petržalka.

Skupina A:

1. Bohemians Praha 1905 7:1, 12
2. SK Slavia Praha 13:5, 9
3. SK Dynamo České Budějovice 6:6, 4
4. FK Marila Příbram 4:6, 4
5. FK Viktoria Žižkov 3:15, 0

Skupina B:

1. FK Mladá Boleslav 6:3, 9
2. FC Slovan Liberec 6:2, 9
3. FC Hradec Králové 4:6, 6
4. FK Jablonec 97 6:7, 4
5. FC Vysočina Jihlava 1:5, 1

Skupina C:

1. FK Teplice 6:1, 10
2. FK SIAD Most 5:4, 6
3. FC Viktoria Plzeň 4:4, 6
4. SK Kladno 4:5, 6
5. FK Chmel Blšany 0:5, 1

Skupina D:

1. 1. FC Slovácko 11:3, 12
2. SK Sigma Olomouc 5:6, 7
3. 1. FC Brno 8:9, 6
4. FC Tescoma Zlín 8:7, 3
5. FC Artmedia Petržalka 5:12, 1

Semifinále:
 Bohemians Praha 1905 - Mladá Boleslav 2:1
 Teplice - Slovácko 0:0, 1:3 pen.

O 3. místo:
 Mladá Boleslav - Teplice 2:5

Finále:
 Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:1, 2:4 pen.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

 
Fotbalové ligy v Česku
Sportovní události založené roku 1998
Tipsport